Granados kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Granados, kommun i Departamento de Baja Verapaz, 
 Granados (kommunhuvudort), Departamento de Baja Verapaz,

Mexiko 

 Granados (kommun), Sonora,